Katarzyna Sabaudzka ,  (* między 1297 a 1304 w Brabancji; † 30 września 1336 w Rheinfelden) była księżniczką sabaudzką i żoną habsburskiego księcia Leopolda I Sławnego.

Rodzina i życie 
Katarzyna była córką Amadeusza V Wielkiego, hrabiego Sabaudii i jego drugiej żony Marii Brabanckiej. W związku ze zbliżeniem Habsburgów z Luksemburgami Amadeusz szukał sojuszu z tymi pierwszymi. Kontrakt małżeński Katarzyny z księciem Leopoldem I, księciem Austrii i Styrii podpisano 20 kwietnia 1310 r. Katarzynę reprezentowali jej rodzice. W dniu 26 maja 1315 odbył się ślub pary w Bazylei. Małżeństwo miało dwie córki: Katarzynę  żonę Enguerrand VI de Coucy i Agnieszkę  małżonkę Bolka II Małego, księcia świdnickiego i jaworskiego. Katarzyna był również aktywnia politycznie i utrzymywała częste kontakty z papieżem Janem XXII. W dniu 28 lutego 1326 owdowiała.

Pogrzeb 
Po śmierci 30 września 1336 w Rheinfelden Katarzyna została pochowana w kościele klasztoru . W 1770 roku w ramach  spoczęła w . Po zniesieniu klasztoru w St. Blasien w 1806 jej ciało przeniosono do , a w 1809 do krypty w kolegiacie klasztoru w St. Paul im Lavanttal w Karyntii.

Rodowód

Przypisy

Uwagi

Bibliografia
 
 
 
 
 
 
 

Dynastia sabaudzka
Habsburgowie
Zmarli w 1336